Termin GAS, ili Gas ima više značenja:

 Gas
 Zemni gas
 Oznaka za gastrin
 Germakren-A sintaza, enzim